Наріжний — заснований, той, що лежить в основі чогось.

 Особи:

 Наріжний Симон Петрович (30 січня 1898 — 23 липня 1983) — український вчений , дослідник української еміграції, бібліограф, історик.
 Наріжний Василь Трохимович (1780 — †1825) — український російськомовний письменник.
 Наріжний Костянтин Григорович (20 квітня 1927) — український прозаїк.
 Наріжний Максим Сергійович (1995—2017) — футболіст ДЮФЛ, солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Наріжна Ірина (1902—1978) — українська поетеса.

Інші значення 
 Наріжний камінь (אבן השתייה — Евен а-штія, صخره مقدس — Куббат ас-Сахра) — скеля на Храмовій горі.

Українські прізвища
Багатозначні терміни